Живіт:

 Живіт  — частина тіла людини, що являє собою черевну порожнину та її стінки.
 Живіт (застаріле) — життя.

Примітки